Castellar de Santiago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castellar de Santiago (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Castellar de Santiago (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar